Молья (, ):

 Молья — громада в Італії 
 Оскар Молья (1935-1989) — уругвайський футболіст 
 Жорді Молья (* 1968) — іспанський кінематографіст 

Багатозначні терміни